Ebenezer puede referirse a:

Personajes 
Biográficos
 Ebenezer Adams (1765-1841) - educador estadounidense
 Ebenezer Ako-Adjei (1916-2002) - político de Ghana
 Ebenezer Allen (1743-1806) - patriota estadounidense
 Ebenezer Andrews House (1821-1880) - geólogo estadounidense
 Ebenezer Beesley (1840-1906) - escritor y compositor de música religiosa mormona
 Ebenezer Howard - urbanista británico
 Ebenezer Obey (1942) - músico nigeriano

Ficticios
Ebenezer Scrooge - Protagonista de la novela de 1843 Cuento de Navidad de Charles Dickens.

Sitios geográficos 
Antigua y Barbuda
Ebenezer (Antigua y Barbuda)

Estados Unidos
 Ebenezer (Georgia)
 Ebenezer (Wisconsin)
 Ebenezer (Fusagasugá, Colombia)